Сан Исидро Кампечеро има више значења:

 Сан Исидро Кампечеро (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро Кампечеро (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику